Fashanu ist der Nachname mehrerer Personen:

John Fashanu (* 1962), englischer Fußballspieler und  Fernsehmoderator
Justin Fashanu (1961–1998), englischer Fußballspieler